Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1956 se dispute du 11 au .

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1956
Beckenham